Il doppio  del Türk Telecom İzmir Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Travis Rettenmaier e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

David Rice e Sean Thornley hanno battuto in finale Brydan Klein e Dane Propoggia 7–6(10–8), 6–2.

Teste di serie

  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (primo turno)
  Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (quarti di finale)

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (finale)
  Radu Albot /  Uladzimir Ihnacik (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2012